Marie-Lou, Marie Lou ou Marielou peuvent faire référence à :

Prénom 
 Marilou Berry (1983-), actrice et réalisatrice française. 
 Marie-Lou Dion (1948-), actrice québécoise.
 Marie-Lou Sellem (1966-), actrice allemande.

Surnom 
 Marie-Lou est le surnom de l'actrice pornographique française, Julia Perrin.

Divers 
 À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, pièce de théâtre écrite par Michel Tremblay en 1971.